Gustavo Restrepo est le nom de plusieurs personnalités :
 Gustavo Restrepo (1982- ), athlète colombien ;
 Gustavo Restrepo (1969-), footballeur colombien.